Cholmondeley [] steht für:

 Cholmondeley (Cheshire), Ort in Großbritannien
 Marquess of Cholmondeley, britischer Adelstitel
 Britische adelige Familie

Cholmondeley ist der Familienname folgender Personen:

 David Cholmondeley, 7. Marquess of Cholmondeley (* 1960), Lord Great Chamberlain von England, Great Officers of State

 Sybil Cholmondeley, Marchioness of Cholmondeley (* 1894 als Sybil Sassoon; † 1989), Mitglied der jüdischen Kaufmannsfamilie Sassoon